Las Coloradas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Las Coloradas (kommunhuvudort), Neuquén,

Mexiko 

 Las Coloradas, Zacatecas, ort, Ojocaliente, 
 Las Coloradas, Manuel Doblado, ort, 
 Las Coloradas, León, ort, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar